O termo Lockheed pode se referir a:

 Lockheed Corporation, de 1932 a 1995;
 Lockheed Martin, empresa formada após fusão da Lockheed Corporation com a Martin Marietta;
 Lockheed Martin Aircraft Argentina SA, antiga Fábrica Militar de Aviones, subsidiária argentina da Lockheed Martin;
 Lista de aviões fabricados pela Lockheed;
 Lockheed, um personagem da Marvel Comics.

Desambiguação